Росто́вцев — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Ростовцевы — русский дворянский род.

А 
 Ростовцев, Алексей Иванович (1670-е—1730-е) — русский гравёр-картограф.
 Ростовцев, Анатолий Яковлевич (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ростовцев, Андрей Африканович (род. 1960) — российский физик, один из основателей сообщества «Диссернет».

В 
 Ростовцев, Василий Иванович (1798—1858) — полковник, герой штурма Варшавских укреплений в 1831 году, директор Коммерческого банка.
 Ростовцев, Виктор Семёнович (1923—2007) — советский актёр, режиссёр, народный артист РСФСР.

Г 
 Ростовцев, Григорий Григорьевич (1889—1975) — советский учёный в области строительной механики летательных аппаратов.

Д 
 Ростовцев, Дмитрий Михайлович (1929—1999) — ректор Ленинградского кораблестроительного института.

И 
 
 Ростовцев, Илья Сергеевич (1954) — советский борец классического стиля.

М

Н 
 Ростовцев, Никита Фёдорович (1895—1987) — академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда.

О 
 Ростовцев, Олег Михайлович (1929—2006) — историк-археолог.

П 
 
 Ростовцев, Пётр Яковлевич (1863—1929) — земский деятель, депутат Государственной думы I созыва от города Воронежа.

С 
 Ростовцев, Семён Иванович (1862—1916) — российский ботаник, переводчик и педагог.

Ф 
 Ростовцев, Фёдор Иванович (1878—1933) — генерал-майор, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Я

См. также